Deux espèces de passereaux de la famille des Tityridae portent le nom de Moucherolle à croupion jaune :

 Myiobius barbatus, appelé également Moucherolle barbichon ;
 Myiobius sulphureipygius, appelé également Barbichon à croupion jaune.

Tityridae